Leonie is een voornaam die is gebaseerd op het Latijnse woord voor leeuw, leo en het Oudgriekse λέων (leon). In een aantal Germaanse talen heeft het ook de betekenis van donder. In 2014 waren er in Nederland 17113 naamdragers. De mannelijke variant van deze voornaam is Leo.

Bekende naamdraagsters
Leonie Aviat, heilige
Leonie ter Braak, Nederlands model en actrice
Leonie Gebbink, Nederlandse actrice
Leonie Kooiker, Nederlandse schrijfster
Leonie Krail, Zwitserse kunstschaatsster
Leoni Jansen, Nederlandse zangeres
Léonie Sazias, Nederlandse omroepster
Leonie Sipkes, Nederlandse politicus

Zie ook
 Leona

Externe link
 Populariteit, verspreiding en verklaring van de naam Leonie, Nederlandse Voornamenbank, Meertens Instituut.

Meisjesnaam